Samari (Vareš, BiH)
Samari (Zvornik, BiH)